Пол Энтони Харт (; 4 мая 1953 года, Голбэн, Ланкашир, Англия) — английский футболист, защитник. Известен по выступлениям за «Блэкпул» и «Лидс Юнайтед». После завершения карьеры футболиста тренировал ряд известных английских клубов. В настоящее время директор молодёжной академии клуба «Чарльтон Атлетик». Сын футболиста и тренера Джонни Харта.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе Харт дебютировал в клубе «Стокпорт Каунти» в 1970 году. В 1973 году он перешёл в «Блэкпул», за который играл на протяжении пяти сезонов. В 1978 году он за 300 тысяч фунтов был приобретён клубом «Лидс Юнайтед», где так же провёл пять лет, после чего оказался в одном из лидеров английского футбола тех лет, клубе «Ноттингем Форест». В дальнейшем сменил ещё несколько английских клубов, а завершил карьеру в 1988 году в клубе «Ноттс Каунти».

Тренерская карьера 
После окончания карьеры футболиста Харт стал главным тренером в клубе «Честерфилд», которым руководил на протяжении трёх лет, после чего в течение 10 лет главным тренером нигде не работал, трудясь детским тренером. С 2001 по 2004 год был главным тренером в «Ноттингем Форест», после чего тренировал различные английские клубы, но нигде не задерживался больше, чем на один год. В настоящее время работает директором молодёжной академии клуба «Чарльтон Атлетик».

Статистика тренера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на weltfussball.de
 Профиль на soccerdatabase.eu

Родившиеся в Ланкашире
Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Тренеры ФК «Честерфилд»
Тренеры ФК «Ноттингем Форест»
Тренеры ФК «Барнсли»
Тренеры ФК «Рашден энд Даймондс»
Тренеры ФК «Портсмут»
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Кристал Пэлас»
Тренеры ФК «Суиндон Таун»
Тренеры ФК «Ноттс Каунти»